Pelagia noctiluca és una medusa de la classe dels escifozous, de distribució atlàntica i mediterrània, que ocupa preferentment hàbitats pelàgics, però que pot formar eixams que arriben a la línia de costa i impedeixen el bany a causa de la naturalesa extremadament urticant dels seus cnidocits.

Referències

Enllaços externs 

 Fitxa tècnica de meduses

Escifozous